Raponda ist der Familienname folgender Personen:

 André Raponda Walker (1871–1968), gabunischer Autor, Ethnograph, katholischer Priester und Missionar
 Rose Christiane Raponda (* 1963), gabunische Politikerin